Крета (Врачанська область) — село в Врачанській області Болгарії.
 Крета (Плевенська область) — село в Плевенській області Болгарії. 
 Крета (болг. Крета) — село в Врачанській області.